Sebahudin Biçaku – calciatore albanese
 Vasif Biçaku – ex calciatore albanese